I bitwa pod Chruśliną – 30 maja 1863 roku
 II bitwa pod Chruśliną – 4 sierpnia 1863 roku